Молодёжная сборная Словакии по хоккею с шайбой — официальный представитель своей страны, Словакии, на молодёжных международных турнирах.

Выступления на чемпионатах мира

Ссылки 
 http://rsport.ru/hockey/20121222/636727588.html
 https://web.archive.org/web/20130106062939/http://sport.rbc.ru/hockey/newsline/04/01/2013/375671.shtml

Сборная Словакии по хоккею с шайбой